Igreja Matriz do Salvador pode referir-se a:
Igreja Matriz do Salvador de Alcáçovas, Viana do Alentejo
Igreja Matriz do Salvador (Sines), Sines

Desambiguação